«Волоколамська» () — назви кількох станцій Московського метрополітену, дані по розташованому поруч Волоколамському шосе:
 «Волоколамська» — станція Арбатсько-Покровської лінії.
 Волоколамська — залізнична станція Ризького напрямку МЗ, відкрита 23 листопада 2019.
 «Волоколамська» — колишня (до 2010 року) назва станції «Спартак» Тагансько-Краснопресненської лінії.
 «Волоколамська» — проектна назва станції «Стрешнєво» МЦК.

Див. також 
 Волоколамська вулиця
 Волоколамськ (значення)